NPH-insuline, een soort insuline
 Normal-pressure hydrocephalus, een type hydrocefalus (waterhoofd)
 Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter, een Duits concessiegebied voor openbaar vervoer
 Neil Patrick Harris, een acteur